Neoophora är en klass av plattmaskar. Neoophora ingår i fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar klassen Neoophora 61 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Neoophora